Флаг муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 мая 2008 года решением Совета депутатов муниципального образования Курманаевский район № 251 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4114.

Флаг составлен на основании герба Курманаевского района, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос — голубой и зелёной. Вблизи от нижнего края полотнища на голубой полосе размещено белое изображение пламени, на зелёной — белое изображение хвойной „лапы“. Посередине полотнища границу полос полностью скрывает стилизованное жёлто-оранжевое изображение колоса, ость которого распушена в виде веера, упирающегося в верхний край полотнища от угла до угла; между щетинками ости полотнище имеет красный цвет».

Обоснование символики 
В районе очень удобная для хлебопашества почва и большая часть населения занята производством сельскохозяйственной продукции. Это отражено на флаге жёлтым (золотым) колосом и зелёным цветом.

Ости колоса вытянутые вверх и красное поле за ними подчёркивают развитие района, его устремлённость вперёд.

Наряду с сельским хозяйством, социально-экономическому развитию района способствует разработка нефтяных и газовых месторождений, которыми богата Курманаевская земля. Белое (серебряное) пламя символизирует добычу этих полезных ископаемых.

Хвойная ветвь указывает на созданный руками людей лес, являющийся природной особенностью района, а зелёный цвет также подчёркивает разнообразие животного мира.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует прочность, великодушие, богатство, урожай, постоянство.

Белый цвет (серебро) в геральдике символизирует чистоту, благородство, мир, совершенство.

Голубой цвет (лазурь) — символ славы, чести, возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ мужества, труда, самоотверженности, красоты и жизни.

Зелёный цвет — символ, природы, здоровья, надежды.

Примечания